Деменково — название населённых пунктов:

Россия 
 Деменково — деревня в Рузском районе Московской области.

Украина 
 Деменково — село в Новоайдарском районе Луганской области.